Список всех описанных видов пауков семейства Dipluridae на 14 сентября 2013 года.

Allothele 
Allothele Tucker, 1920
 Allothele australis (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Allothele caffer (Pocock, 1902) — Южная Африка
 Allothele malavi Coyle, 1984 — Малави, Южная Африка
 Allothele regnardi (Benoit, 1964) — Конго, Ангола
 Allothele teretis Tucker, 1920 — Южная Африка

Andethele 
Andethele Coyle, 1995
 Andethele huanca Coyle, 1995 — Перу
 Andethele lucma Coyle, 1995 — Перу
 Andethele tarma Coyle, 1995 — Перу

Australothele 
Australothele Raven, 1984
 Australothele bicuspidata Raven, 1984 — Новый Южный Уэльс
 Australothele jamiesoni Raven, 1984 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Australothele maculata Raven, 1984 — Квинсленд
 Australothele magna Raven, 1984 — Квинсленд
 Australothele montana Raven, 1984 — Новый Южный Уэльс
 Australothele nambucca Raven, 1984 — Новый Южный Уэльс
 Australothele nothofagi Raven, 1984 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс

Caledothele 
Caledothele Raven, 1991
 Caledothele annulatus (Raven, 1981) — Новая Каледония, Лоялти
 Caledothele aoupinie Raven, 1991 — Новая Каледония
 Caledothele australiensis (Raven, 1984) — Виктория
 Caledothele carina Raven, 1991 — Новая Каледония
 Caledothele elegans Raven, 1991 — Новая Каледония
 Caledothele tonta Raven, 1991 — Новая Каледония
 Caledothele tristata Raven, 1991 — Новая Каледония

Carrai 
Carrai Raven, 1984
 Carrai afoveolata Raven, 1984 — Новый Южный Уэльс

Cethegus 
Cethegus Thorell, 1881
 Cethegus barraba Raven, 1984 — Новый Южный Уэльс
 Cethegus broomi (Hogg, 1901) — Новый Южный Уэльс
 Cethegus colemani Raven, 1984 — Квинсленд
 Cethegus daemeli Raven, 1984 — Квинсленд
 Cethegus elegans Raven, 1984 — Квинсленд
 Cethegus fugax (Simon, 1908) — Западная Австралия, Южная Австралия
 Cethegus hanni Raven, 1984 — Квинсленд
 Cethegus ischnotheloides Raven, 1985 — Южная Австралия
 Cethegus lugubris Thorell, 1881 — Квинсленд
 Cethegus multispinosus Raven, 1984 — Квинсленд
 Cethegus pallipes Raven, 1984 — Квинсленд
 Cethegus robustus Raven, 1984 — Квинсленд

Chilihexops 
Chilihexops Coyle, 1986
 Chilihexops australis (Mello-Leitao, 1939) — Чили
 Chilihexops misionensis Goloboff, 1989 — Аргентина
 Chilihexops platnicki Coyle, 1986 — Чили

Diplura 
Diplura C. L. Koch, 1850
 Diplura annectens (Bertkau, 1880) — Бразилия
 Diplura argentina (Canals, 1931) — Аргентина
 Diplura catharinensis (Mello-Leitao, 1927) — Бразилия
 Diplura erlandi (Tullgren, 1905) — Боливия
 Diplura fasciata (Bertkau, 1880) — Венесуэла, Бразилия
 Diplura garbei (Mello-Leitao, 1923) — Бразилия
 Diplura garleppi (Simon, 1892) — Боливия
 Diplura lineata (Lucas, 1857) — Бразилия
 Diplura macrura (C. L. Koch, 1841) — Куба
 Diplura maculata (Mello-Leitao, 1938) — Бразилия
 Diplura nigra (F. O. P.-Cambridge, 1896) — Бразилия
 Diplura nigridorsi (Mello-Leitao, 1924) — Бразилия
 Diplura paraguayensis (Gerschman & Schiapelli, 1940) — Парагвай, Аргентина
 Diplura parallela (Mello-Leitao, 1923) — Аргентина
 Diplura petrunkevitchi (Caporiacco, 1955) — Венесуэла
 Diplura riveti (Simon, 1903) — Эквадор
 Diplura sanguinea (F. O. P.-Cambridge, 1896) — Бразилия
 Diplura studiosa (Mello-Leitao, 1920) — Бразилия
 Diplura taunayi (Mello-Leitao, 1923) — Бразилия
 Diplura uniformis (Mello-Leitao, 1923) — Бразилия

Euagrus 
Euagrus Ausserer, 1875
 Euagrus anops Gertsch, 1973 — Мексика
 Euagrus atropurpureus Purcell, 1903 — Южная Африка
 Euagrus carlos Coyle, 1988 — Мексика до Коста-Рика
 Euagrus cavernicola Gertsch, 1971 — Мексика
 Euagrus charcus Coyle, 1988 — Мексика
 Euagrus chisoseus Gertsch, 1939 — США, Мексика
 Euagrus comstocki Gertsch, 1935 — США
 Euagrus formosanus Saito, 1933 — Тайвань
 Euagrus garnicus Coyle, 1988 — Мексика
 Euagrus gertschi Coyle, 1988 — Мексика
 Euagrus guatemalensis F. O. P.-Cambridge, 1897 — Гватемала
 Euagrus gus Coyle, 1988 — Мексика
 Euagrus josephus Chamberlin, 1924 — Мексика
 Euagrus leones Coyle, 1988 — Мексика
 Euagrus luteus Gertsch, 1973 — Мексика
 Euagrus lynceus Brignoli, 1974 — Мексика, Гватемала
 Euagrus mexicanus Ausserer, 1875 — Мексика
 Euagrus pristinus O. P.-Cambridge, 1899 — Мексика
 Euagrus rothi Coyle, 1988 — США
 Euagrus rubrigularis Simon, 1890 — Мексика
 Euagrus troglodyta Gertsch, 1982 — Мексика
 Euagrus zacus Coyle, 1988 — Мексика

Harmonicon 
Harmonicon F. O. P.-Cambridge, 1896
 Harmonicon audeae Marechal & Marty, 1998 — Французская Гвиана
 Harmonicon oiapoqueae Drolshagen & Backstam, 2011 — Французская Гвиана
 Harmonicon rufescens F. O. P.-Cambridge, 1896 — Бразилия

Indothele 
Indothele Coyle, 1995
 Indothele dumicola (Pocock, 1900) — Индия
 Indothele lanka Coyle, 1995 — Шри-Ланка
 Indothele mala Coyle, 1995 — Индия
 Indothele rothi Coyle, 1995 — Индия

Ischnothele 
Ischnothele Ausserer, 1875
 Ischnothele annulata Tullgren, 1905 — Бразилия, Боливия, Парагвай, Аргентина
 Ischnothele caudata Ausserer, 1875 — от Мексики до Бразилии
 Ischnothele digitata (O. P.-Cambridge, 1892) — от Мексики до Эль-Сальвадора
 Ischnothele garcia Coyle, 1995 — Гаити
 Ischnothele goloboffi Coyle, 1995 — Перу
 Ischnothele guianensis (Walckenaer, 1837) — от Перу до Гайаны
 Ischnothele huambisa Coyle, 1995 — Перу
 Ischnothele indicola Tikader, 1969 — Индия
 Ischnothele jeremie Coyle, 1995 — Гаити
 Ischnothele longicauda Franganillo, 1930 — Багамы, Куба
 Ischnothele reggae Coyle & Meigs, 1990 — Ямайка
 Ischnothele xera Coyle & Meigs, 1990 — Ямайка

Lathrothele 
Lathrothele Benoit, 1965
 Lathrothele catamita (Simon, 1907) — Сан-Томе
 Lathrothele cavernicola Benoit, 1965 — Конго
 Lathrothele grabensis Benoit, 1965 — Камерун, Конго, Руанда, Бурунди
 Lathrothele jezequeli Benoit, 1965 — Кот-д’Ивуар
 Lathrothele mitonae Backstam, Drolshagen & Seiter, 2013 — Габон

Leptothele 
Leptothele Raven & Schwendinger, 1995
 Leptothele bencha Raven & Schwendinger, 1995 — Таиланд

Linothele 
Linothele Karsch, 1879
 Linothele aequatorialis (Ausserer, 1871) — Колумбия, Эквадор
 Linothele annulifila (Mello-Leitao, 1937) — Бразилия
 Linothele bicolor (Simon, 1889) — Бразилия
 Linothele cavicola Goloboff, 1994 — Эквадор
 Linothele cousini (Simon, 1889) — Эквадор
 Linothele cristata (Mello-Leitao, 1945) — Бразилия
 Linothele curvitarsis Karsch, 1879 — Венесуэла
 Linothele dubia (Caporiacco, 1947) — Гайана
 Linothele fallax (Mello-Leitao, 1926) — Бразилия
 Linothele gaujoni (Simon, 1889) — Эквадор
 Linothele gymnognatha (Bertkau, 1880) — Бразилия
 Linothele jelskii (F. O. P.-Cambridge, 1896) — Перу
 Linothele keithi (Chamberlin, 1916) — Перу
 Linothele longicauda (Ausserer, 1871) — Эквадор
 Linothele macrothelifera Strand, 1908 — Колумбия
 Linothele megatheloides Paz & Raven, 1990 — Колумбия
 Linothele melloleitaoi (Brignoli, 1983) — Колумбия
 Linothele monticolens (Chamberlin, 1916) — Перу
 Linothele paulistana (Mello-Leitao, 1924) — Бразилия
 Linothele sericata (Karsch, 1879) — Колумбия
 Linothele sexfasciata (Schiapelli & Gerschman, 1945) — Венесуэла
 Linothele soricina (Simon, 1889) — Венесуэла

Masteria 
Masteria L. Koch, 1873
 Masteria aimeae (Alayon, 1995) — Куба
 Masteria barona (Chickering, 1966) — Тринидад
 Masteria caeca (Simon, 1892) — Филиппины
 Masteria cavicola (Simon, 1892) — Филиппины
 Masteria colombiensis Raven, 1981 — Колумбия
 Masteria cyclops (Simon, 1889) — Венесуэла
 Masteria downeyi (Chickering, 1966) — Коста-Рика, Панама
 Masteria franzi Raven, 1991 — Новая Каледония
 Masteria golovatchi Alayon, 1995 — Куба
 Masteria hirsuta L. Koch, 1873 — Фиджи, Микронезия
 Masteria kaltenbachi Raven, 1991 — Новая Каледония
 Masteria lewisi (Chickering, 1964) — Ямайка
 Masteria lucifuga (Simon, 1889) — Венесуэла
 Masteria macgregori (Rainbow, 1898) — Новая Гвинея
 Masteria manauara Bertani, Cruz & Oliveira, 2013 — Бразилия
 Masteria modesta (Simon, 1891) — Сент-Винсент
 Masteria pallida (Kulczynski, 1908) — Новая Гвинея
 Masteria pecki Gertsch, 1982 — Ямайка
 Masteria petrunkevitchi (Chickering, 1964) — Пуэрто-Рико
 Masteria simla (Chickering, 1966) — Тринидад
 Masteria spinosa (Petrunkevitch, 1925) — Панама
 Masteria toddae Raven, 1979 — Квинсленд
 Masteria tovarensis (Simon, 1889) — Венесуэла

Microhexura 
Microhexura Crosby & Bishop, 1925
 Microhexura idahoana Chamberlin & Ivie, 1945 — США
 Microhexura montivaga Crosby & Bishop, 1925 — США

Namirea 
Namirea Raven, 1984
 Namirea dougwallacei Raven, 1993 — Квинсленд
 Namirea eungella Raven, 1984 — Квинсленд
 Namirea fallax Raven, 1984 — Новый Южный Уэльс
 Namirea insularis Raven, 1984 — Квинсленд
 Namirea johnlyonsi Raven, 1993 — Квинсленд
 Namirea montislewisi Raven, 1984 — Квинсленд
 Namirea planipes Raven, 1984 — Квинсленд

Phyxioschema 
Phyxioschema Simon, 1889
 Phyxioschema erawan Schwendinger, 2009 — Таиланд
 Phyxioschema eripnastes Schwendinger, 2009 — Таиланд
 Phyxioschema huberi Schwendinger, 2009 — Таиланд
 Phyxioschema raddei Simon, 1889 — Central Asia
 Phyxioschema roxana Schwendinger & Zonstein, 2011 — Узбекистан, Таджикистан
 Phyxioschema sayamense Schwendinger, 2009 — Таиланд
 Phyxioschema spelaeum Schwendinger, 2009 — Таиланд
 Phyxioschema suthepium Raven & Schwendinger, 1989 — Таиланд

Stenygrocercus 
Stenygrocercus Simon, 1892
 Stenygrocercus alphoreus Raven, 1991 — Новая Каледония
 Stenygrocercus franzi Raven, 1991 — Новая Каледония
 Stenygrocercus kresta Raven, 1991 — Новая Каледония
 Stenygrocercus recineus Raven, 1991 — Новая Каледония
 Stenygrocercus silvicola (Simon, 1889) — Новая Каледония
 Stenygrocercus simoni Raven, 1991 — Новая Каледония

Striamea 
Striamea Raven, 1981
 Striamea gertschi Raven, 1981 — Колумбия
 Striamea magna Raven, 1981 — Колумбия

Thelechoris 
Thelechoris Karsch, 1881
 Thelechoris rutenbergi Karsch, 1881 — Мадагаскар
 Thelechoris striatipes (Simon, 1889) — Восточная и Южная Африка, Мадагаскар

Trechona 
Trechona C. L. Koch, 1850
 Trechona rufa Vellard, 1924 — Бразилия
 Trechona uniformis Mello-Leitao, 1935 — Бразилия
 Trechona venosa (Latreille, 1832) — Бразилия

Troglodiplura 
Troglodiplura Main, 1969
 Troglodiplura lowryi Main, 1969 — Западная Австралия, Южная Австралия

Примечания 
 Platnick, Norman I. (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

D